Antoine Léger ist der Name folgender Personen:

* Antoine Léger der Ältere (1594 oder 1596–1661), französisch-schweizerischer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Antoine Léger der Jüngere (1652–1719), Schweizer Theologe, Rektor an der Genfer Akademie
 Antoine Joseph Léger (1880–1950), kanadischer Politiker, Senator aus New Brunswick